Lars-Erik Ericsson (kasneje Lars-Erik Ridderström), švedski hokejist, * 5. julij 1950, Švedska.

Ericsson je vso kariero igral v švedski ligi, za kluba Brynäs IF in AIK IF. Osvojil je tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1975/76 in 1976/77, s klubom Brynäs IF, ter 1981/82, s klubom AIK IF.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Statistika kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 8
| 3
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 20
| 6
| 3
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 20
| 21
| 41
|
| 21
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 35
| 18
| 53
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 34
| 19
| 17
| 36
|
| 9
|
| 4
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 33
| 19
| 10
| 29
|
| 23
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 32
| 19
| 13
| 32
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 26
| 14
| 6
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 19
| 13
| 32
|
| 24
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 21
| 8
| 5
| 13
|
| 10
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 29
| 18
| 11
| 29
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 350
| bgcolor="#7FFF00" | 193
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 217
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti AIK